Goyazodesmus är ett släkte av mångfotingar. Goyazodesmus ingår i familjen Chelodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Goyazodesmus